

Geografia
Australia
 Donald – città del Victoria
Stati Uniti d'America
 Donald – comunità non incorporata della Contea di Long, Georgia
 Donald – città della Contea di Marion, Oregon

Onomastica
 Donald – nome proprio di persona maschile inglese e scozzese

Persone

 Clan Donald – clan scozzese
 Adrian Donald – rugbista neozelandese
 Cameron Donald – motociclista australiano
 Howard Donald – cantante, ballerino e disc jockey britannico
 Kriss Donald – ragazzo scozzese, al centro di un caso di violenza razzista
 Mitchell Donald – calciatore olandese